Feydeau:
 Ernest Feydeau – scrittore francese
 Georges Feydeau – drammaturgo francese